Савелій Ольга Володимирівна — учителька гімназії «Троєщина» Деснянського району міста Києва, заслужений вчитель України.
 Савелій Сергій Степанович (* 1955) — український спортивний телекоментатор, заслужений журналіст України.

Примітки